złoty strzał – samobójstwo
 złoty strzał – potocznie korzystna inwestycja giełdowa
 Złoty Strzał – monodram Bohdana Wrocławskiego

Zobacz też 
 złoty gol – gol kończący dogrywkę